La Superliga 2017-2018 è stata la 28ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 2 settembre 2017 e si è conclusa il 6 maggio 2018, prolungandosi fino al 9 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Jugra campione di Russia 2017-2018.
 Jugra e Sibirjak qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2018-2019.
 Progress, MosPolytech, Avtodor e Dina Mosca non iscritti alla Superliga 2018-2019.

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2017
Calcio a 5 nel 2018